Фалькенберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Фалькенберг — місто у Швеції, у лені Галланд.